Anatolij Piotrowicz Bogdanow (1834–1896) – rosyjski zoolog i antropolog
 Anatolij Siergiejewicz Bogdanow (1922–1954) – radziecki lotnik, Bohater Związku Radzieckiego
 Anatolij Iwanowicz Bogdanow (1931–2001) – radziecki strzelec sportowy
 Anatolij Wasiljewicz Bogdanow (ur. 1947) – radziecki i ukraiński trener hokeja
 Anatolij Bogdanow (ur. 1981) – kazachski piłkarz rosyjskiego pochodzenia